Lebrón puede referirse a:

 Lebrón (apellido), apellido español. 
 Lebrón (España), aldea española de la parroquia de Saa, del municipio de Puebla del Brollón, provincia de Lugo, Galicia.